Centella homalocarpa är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ferdinand von Mueller, och fick sitt nu gällande namn av Carl Georg Oscar Drude. Centella homalocarpa ingår i släktet centellor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Centellor
homalocarpa